Сергей Дьяконов:
 Дьяконов, Сергей Германович (род. 1937) — советский и российский учёный; ректор Казанского технологического университета (1988–2007), академик Академии наук Республики Татарстан; Заслуженный деятель науки и техники Татарской АССР и РСФСР.
 Дьяконов, Сергей Сергеевич (1898—1938) — один из первых директоров Горьковского автомобильного завода, выдающийся организатор отечественного автостроения, директор (ректор) ВКТИ, кавалер ордена Ленина.